Der Mazda CX-30 ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Mazda. Das Fahrzeug basiert auf der vierten Generation des Mazda3 und ist zwischen Mazda CX-3 und Mazda CX-5 positioniert. Da Mazda bereits ausschließlich auf dem chinesischen Markt das SUV-Coupé CX-4 anbietet, wird das SUV nicht so benannt.
Die Außenabmessungen des CX-30 sind nahezu identisch mit denen des im Oktober 2019 vorgestellten Elektroautos MX-30, welches laut Mazda jedoch eine komplette Neuentwicklung ist.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das SUV auf dem 89. Genfer Auto-Salon im März 2019, Ende September 2019 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert.
Im Jahr 2019 erhielt der CX-30 in Deutschland die Auszeichnung Das Goldene Lenkrad in der Kategorie Kleine SUV.

Technik 
Im Gegensatz zu vielen anderen Modellen in diesem Segment verzichtet der CX-30 auf ein Touchdisplay. Stattdessen kommt ein Dreh-Drücksteller zum Einsatz. Das Fahrzeug steht auf der neuen Skyactiv-Plattform und hat eine Verbundlenkerhinterachse.

Technische Daten 
Angetrieben wird der CX-30 von den gleichen Motorvarianten wie im Mazda3. Darunter fällt auch der erste in Serie gebaute Ottomotor, der eine homogene Kompressionszündung hat (Skyactiv-X). Ausschließlich in Nordamerika ist ein 2,5-Liter-Ottomotor mit  oder mit  in einer aufgeladenen Version verfügbar. Ende März 2021 überarbeitete Mazda das Skyactiv-X-Motorenkonzept. Die Leistung steigt auf 137 kW (186 PS) und das Drehmoment auf 240 Nm. Zeitgleich entfiel der Dieselmotor.

Mitte April 2021 wurde im Rahmen der Shanghai Auto Show eine rein elektrische Version für den chinesischen Markt vorgestellt. Das Fahrzeug wurde zusammen mit Changan entwickelt, bietet 300 Nm Drehmoment und soll eine Reichweite von 400 km erreichen. Damit verfügt es offenbar über leistungsstärkere Komponenten und einen größeren Akku als der technisch verwandte MX-30 für den europäischen und nordamerikanischen Markt.

 Werte in eckiger Klammer gelten für Automatik-Variante.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2019 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 32.504 Mazda CX-30 neu zugelassen worden. Mit 13.132 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 offizielle Website (chinesisch)

Cx30
Kombi
Elektroautomodell